Royal Rumble (2011) — 23-е в истории рестлинг-шоу Royal Rumble, организованное World Wrestling Entertainment (WWE). Оно состоялось 30 января 2011 года на арене «ТД-гарден» в Бостоне, Массачусетс. Впервые в истории, в самой королевской битве участвовало вместо 30 рестлеров 40.

Шоу посмотрели около 449 000 человек, это немного меньше, чем в прошлом году (462 000 человек).

Превью 
В отличие от прошлых Royal Rumble матчей, в которых участвовало 30 рестлеров, в 2011
году в Royal Rumble матче приняли участие 40 человек. Правила Королевской Битвы таковы: победителем становится рестлер, оставшийся на ринге один (при этом все остальные участники должны были уже выбыть из матча). Участник считается выбывшим из матча, если был выброшен через верхние канаты с ринга и коснулся пола двумя ногами. Победитель данной Королевской Битвы получал право на бой за один из главных титулов промоушена. Своё право он должен реализовать на Рестлмании XXVII.

Кроме традиционного Royal Rumble матча был назначен бой между Мизом и Рэнди Ортоном за титул чемпиона WWE. На шоу Survivor Series 2010 Миз использовал кейс Money in the Bank на Рэнди Ортоне, который защитил титул в матче против Уэйда Баррета. Миз стал новым WWE Чемпионом. Спустя месяц на шоу TLC: Tables, Ladders & Chairs в матче со столами Мизанин защитил титул от Ортона. На одном из эпизодов RAW Ренди стал претендентом за титул чемпиона WWE, выиграв матч в клетке против Шеймуса и Уэйда Баррета.

В то же время на это шоу был назначен матч за Чемпионство мира в тяжелом весе — Эдж против Долфа Зигглера. После победы над Коди Роудсом, Биг Шоу и Дрю Макинтайром Долф Зигглер получил право на бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе. В тот момент Эдж защитил главный титул Smackdown'а от Кейна. После этого у Эджа начался фьюд с Долфом Зигглером и его подружкой, бывшей женой Коплэнда Викки Герреро. 28 января на SmackDown Викки Герреро, будучи и. о. генерального менеджера, запретила в матче за титул против Зигглера использовать Эджу приём Spear. Если Адам нарушит это правило, то будет лишен титула.

Отзывы 
Шоу получило положительные отзывы в первую очередь от  и . На SIRIUS Radio 98 они назвали Royal Rumble матч одним из лучших за последнее время. Роб МакНикол, редактор газеты The Sun, похвалил это событие. Особо он отметил победу Альберто Дель Рио в Royal Rumble матче и ловкость Джона Моррисона. МакНикол о Моррисоне писал следующее: «Меня поразило то, как Джон Моррисон казалось бы был выбит за ринг, но ухватившись за ограждение, прыгнул и вернулся снова! Это действительно нужно было видеть». Англичанин также похвалил Долфа Зигглера, присудив его матчу с Эджем 9 из 10 баллов. Матч Миза против Ренди Ортона получил 8 баллов. Шоу в целом МакНикол присудил 8,5. Рестлинг-обозреватели Дэйл Пламмер и Ник Тилуолк тоже похвалили шоу. Их обрадовало появления на событии Кевина Нэша и Букера Т. В целом, Королевской Битве они присудил 8,5 баллов из 10.

Результаты

Королевская битва 

Красным  показаны игроки бренда Raw, голубым  показаны рестлеры SmackDown!, Жёлтым  показаны приглашённые звезды.

Миз не был участником Королевской Битвы

 Хаски Харрис выходил под номером 9, но на табло светилось число 10

Примечания

См. также 
 Список ППВ шоу WWE
 Королевская битва

Ссылки 
 Official Royal Rumble website
 Official Royal Rumble microsite
 Royal Rumble 2011 на VSplanet.net

Спортивные соревнования в Бостоне